Provincia di Terra di Lavoro – nel Regno di Napoli e nel Regno delle Due Sicilie
 Provincia di Terra di Lavoro – nel Regno d'Italia